Eidenbenz ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Eidenbenz (* 1993), Schweizer Filmschauspieler
 Elisabeth Eidenbenz (1913–2011), Schweizer „Gerechte unter den Völkern“
 Hans Eidenbenz (1900–1987), Schweizer Wintersportler
 Hermann Eidenbenz (1902–1993), Schweizer Grafiker und Briefmarkenkünstler
 Johann Christian Gottlob Eidenbenz (1761–1799), deutscher Komponist